Csehország
 Mokřiny, Aš város településrésze a Chebi járásban
 Mokřiny, Turnov város településrésze a Semilyi járásban